Новак Джокович — новый чемпион турнира. В финале серб обыграл победителя турнира прошлого года: испанца Рафаэля Надаля.

Общая информация 
По иронии судьбы, жеребьёвка вновь свела в первом круге Джона Изнера и Николя Маю, которые годом ранее на этой же стадии турнира сыграли самый продолжительный матч в истории мирового тенниса, в ходе которого были побиты многие рекорды. Этот результат жеребьёвки стал главной темой для обсуждений и шуток. Несмотря на повышенный интерес, Изнер и Маю сыграли вполне обычный матч из трех сетов. Сходство было лишь в том, что вновь победил американский теннисист, который вновь проиграл в следующем круге.

Выйдя в финал турнира Новак Джокович обеспечил себе лучший рейтинг в карьере, став 25-м теннисистом, возглавившим одиночный рейтинг ATP. Впервые с 19 января 2004 в этой роли пребывает не Роджер Федерер и не Рафаэль Надаль.

Посев 

  Рафаэль Надаль (Финал)
  Новак Джокович (Титул)
  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Робин Сёдерлинг (Третий раунд)
  Томаш Бердых (Четвёртый раунд)
  Давид Феррер (Четвёртый раунд)
  Энди Роддик (Третий раунд)
  Гаэль Монфис (Третий раунд)
  Марди Фиш (Четвертьфинал)
  Юрген Мельцер (Третий раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Полуфинал)
  Виктор Троицки (Второй раунд)
  Станислас Вавринка (Второй раунд)
  Жиль Симон (Третий раунд)
  Николас Альмагро ''(Третий раунд)

<ol start="17">
 Ришар Гаске ''(Четвёртый раунд)
 Михаил Южный ''(Четвёртый раунд)
 Микаэль Льодра ''(Четвёртый раунд)
 Флориан Майер ''(Второй раунд)
 Фернандо Вердаско ''(Второй раунд)
 Александр Долгополов ''(Первый раунд)
 Янко Типсаревич (Первый раунд, отказ)
 Хуан Мартин дель Потро ''(Четвёртый раунд)
 Хуан Игнасио Чела ''(Второй раунд)
 Гильермо Гарсия-Лопес ''(Второй раунд)
 Марин Чилич ''(Первый раунд)
 Давид Налбандян ''(Третий раунд)
 Николай Давыденко ''(Первый раунд)
 Томас Беллуччи ''(Первый раунд)
 Милош Раонич (Второй раунд, отказ)
 Маркос Багдатис (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Даниэль Кокс (Первый раунд)
  Джеймс Уорд (Первый раунд)
  Даниэль Эванс (Первый раунд)
  Дуди Села (Второй раунд)
  Алехандро Фалья (Первый раунд)

<ol start="6">
  Жиль Мюллер ''(Третий раунд)
  Арно Клеман ''(Первый раунд)
  Томми Хаас (PR, Первый раунд)
<li>  Фернандо Гонсалес (PR, Третий раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Маринко Матошевич (Первый раунд)
  Бернард Томич (Четвертьфинал)
  Мартин Фишер (Первый раунд)
  Рубен Бемельманс (Первый раунд)
  Андреас Бек (Первый раунд)
  Седрик-Марсель Штебе (Первый раунд)
  Конор Ниланд (Первый раунд)
  Флавио Чиполла (Первый раунд)
  Фрэнк Данцевич (Первый раунд)
  Игорь Сейслинг (Первый раунд)
  Лукаш Кубот (Четвёртый раунд)

<li> Карол Бек (Третий раунд)
<li> Лукаш Лацко (Первый раунд)
<li> Эдуар Роже-Васслен (Первый раунд)
<li> Кенни де Схеппер (Первый раунд)
<li> Рик де Вуст (Второй раунд)
<li> Симоне Болелли (LL, Третий раунд)
<li> Грега Жемля (LL, Второй раунд)
<li> Райан Харрисон (LL, Второй раунд)
<li> Марк Жикель (LL, Первый раунд)
<li> Го Соэда (LL, Первый раунд)

 Отказы от участия в турнире 

  Хуан Карлос Ферреро
  Фабио Фоньини

<ol start="3">
<li> Сэм Куэрри
</ol>

 Список спортсменов, снявшихся по ходу турнира 

  Денис Гремельмайр (Первый раунд)  Андрей Голубев (Первый раунд)  Янко Типсаревич (Первый раунд)''

<li> Милош Раонич (Второй раунд)
<li> Робин Хасе (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Финальный матч 

Финальный матч Уимблдонского турнира в данном разряде, прошел 3 июля 2011 года. В финальном матче участвовали испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. До этого эти соперники встречались 27 раз. Рафаэль Надаль чаще побеждал серба — 16 против 11 раз. На данном покрытии соперники сыграли два матча и испанец выиграл оба. Новак Джокович выиграл свой первый Уимблдонский турнир и попутно добрал очков в одиночный рейтинг ATP, чтобы впервые стать первой ракеткой мира. Новак Джокович выиграл все свои восемь финалов турниров ассоциации теннисистов-профессионалов этого сезона, причём пять из них — у Рафаэля Надаля. Рафаэль Надаль всего в 3-й раз проиграл в финальном матче турнира Большого шлема (при тринадцати попытках). Все неудачи пришлись на Уимблдон (до Джоковича испанец дважды уступал Роджеру Федереру).

История выступлений на Уимблдоне

Путь к финалу

Статистика матча

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые